ХИК () — футбольный клуб из Финляндии.
 Харьковский институт культуры им. Котляревского.